Stor Ramsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storramsjö, ö, Nyland, Raseborg, 
 Ångo, ö, Nyland,

Se även 
 Stora Ramsö

Robotskapade Finlandförgreningar